Abbazia di San Giuliano – a Genova
Abbazia di San Giuliano – a Spoleto